U 58 bezeichnet:
 SM U 58, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 58 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U58